Comica inamorata – jedna z postaci (masek „poważnych”) commedia dell’arte.

Jest to często młoda dziewczyna trzymana krótko przez swoich rodziców, która marzy by wyjść za mąż. Jest ona tylko marionetką w intrydze.

Commedia dell’arte